Маркграфство или маркизат Бодоницы () — государство крестоносцев, возникшее в Средней Греции после четвёртого крестового похода. Его центром была Водоница (Боудоница) в области Фтиотида — нынешняя Менденица в 180 км к северу от Афин.

История 

Осенью 1204 года король Фессалоник Бонифаций I Монферратский передал Гвидо Паллавичини в качестве маркграфства для охраны стратегически важного горного Фермопильского прохода.

В 1224 году Фессалоники были захвачены Эпирским царством, возглавляемым Фёдором I Ангелом, в дальнейшем попытавшимся отвоевать и Водоницу. Только с помощью соседних латинских правителей и княжества Ахайи Гвидо удалось удержать своё владение, в 1248 году уже ставшее вассалом Ахайи. 

Маркизат к тому времени было самым северным анклавом, удерживаемых латинянами владений в Греции: к северу и западу от Водоницы находились уже византийско-греческие Эпир и Фессалоники, на юге и востоке лежали находившиеся во владении итальянцев Афинское герцогство и Эвбея (Негропонте).

Государство смогло пережить нашествие наёмников Каталонской кампании в 1311 году, чьи предводители в итоге стали правителями Афин. Для сохранения своей власти, правители Бодоницы уступили им город Ламия и вместе с выплатой дани стали их вассалами, к 1380—1381 году среди 18 вассалов они уступали только графству Салона и правившему юго-восточной Фессалией графу Демитре.

После 1311 года власть в государстве находилась у двух венецианских семей: Корнаро (до 1335 года) и Зорци, правивших вплоть до 1414 года. В этот год османские турки, которым с 1393 года уже отправлялась дань, захватили территорию маркизата, впрочем этот титул использовался и в дальнейшем.

Правители

Паллавичини 

Фома унаследовал маркграфство после спора со вдовцом Изабеллы, являясь внуком брата Гвидо Паллавичини — Рубино.

 1204—1237 Гвидо
 1237—1278 Убертино
 1278—1286 Изабелла
 1278—1286 (?) Антонио ле Фламенк, супруг (предположительно)
 1286 — ???? Фома
 ???? — 1311 Альберто
 1311—1323 Мария далле Карчери, жена
 1312—1323 Андреа Корнаро, супруг
 1311—1358 Гульельма
 1327—1334 Бартоломмео Дзаккариа, супруг

Зорци 
Первый из Зорци был супругом Гульельмы.
 1335—1345 Николай I
 1345—1388 Франциско
 1388—1410 Якоб
 1410—1411 Николай II
 1411—1414 Николай III

Примечания

Литература 
 The Marquisate of Boudonitza (1204-1414). W. Miller. The Journal of Hellenic Studies. Vol. 28 (1908), pp. 234-249
 
 Setton, Kenneth M. (general editor) A History of the Crusades: Volume III — The Fourteenth and Fifteenth Centuries. Harry W. Hazard, editor. University of Wisconsin Press: Madison, 1975.
 Setton, Kenneth M. Catalan Domination of Athens 1311—1380. Revised edition. Variorum: London, 1975.
 Marquisate of Bodonitsa.
 

Государства в истории Греции
Государства крестоносцев
Латинская империя
Государства-правопреемники Византийской империи